Лула — уменьшительная форма имени Луис:
 Луис Инасиу Лула да Силва — президент Бразилии (2003—2011).
 Луис Алонсо Перес — бразильский футбольный тренер.
 Лула — бразильский футболист.
 Лула — деревня в Словакии, в районе Левице.